Натуральне число 1217
 1217 рік до нашої ери
 1217 рік нашої ери